Transpositie betekent overzetten, omzetten of verplaatsen.
Transpositie kan ook betekenen:

 Transpositie van de grote vaten, een aangeboren hartafwijking waarbij de lichaamsslagader en de longslagader zijn omgewisseld.
 Transpositiecijfer, bij transpositie worden letters of tekens van plaats verwisseld met andere letters of tekens.
 Transpositie (genetica), een stukje DNA op een chromosoom, dat in het genoom van plaats kan verwisselen.
 Transpositie (taalkunde), fonologisch proces waarbij er transpositie (verwisseling van plaats) van klanken (fonemen) of syllaben (lettergrepen) in woorden plaatsvindt.
 Transpositie (schaken).
 Transpositie (wiskunde), een functie die twee elementen van een verzameling van plaats verwisselt.

Transponeren kan betekenen:
Transponeren (muziek), omzetten naar een andere toonsoort,
Transponeren (wetgeving), wetsartikelen hernummeren,

Zie ook:
Transponeringstabel, in verband met wetsartikelen,
Getransponeerde matrix, dit is de matrix die ontstaat door de rijen en kolommen in de oorspronkelijk matrix te verwisselen.
Transponerend instrument, een muziekinstrument dat de noten met een constant interval verschuift (ten opzichte van de bladmuziek)